Дорога в Эйвонли — канадский телесериал, показанный с 1990 по 1996 годы. Он был создан продюсером Кевином Салливаном и снят его компанией Sullivan Films (позже Sullivan Entertainment) в сотрудничестве с СВС и Disney Channel. Сюжет является вольной адаптацией произведений Люси Мод Монтгомери «Рассказчица» и «Золотая дорога», в которых действующими лицами являются Сара Стэнли и её родственники — Фелисити, Феликс и Сесили. Место действия - остров Принца Эдуарда (но не деревня Эйвонли), и, таким образом, ряд эпизодов и ситуаций перекликаются с книгами «Хроники Эйвонли» и «Дальнейшие хроники Эйвонли».

Некоторые персонажи заимствованы из других работ Монтгомери. Например, Рэйчел Линд и Марилла Катберт только кратко упомянуты в «Хрониках Эйвонли», однако они известные героини дебютного романа Монтгомери «Энн из Зелёных Мезонинов». Также персонажи Дэви и Дора появляются в «Энн из Эйвонли».

Дальнейшие эпизоды включают много основных персонажей, которых нет в книгах Монтгомери. И наоборот, наиболее известный персонаж Энн Ширли ни разу не появляется в сериале, хотя на неё есть отсылки в редких случаях. По некоторым сериям различными авторами были написаны книги (всего около 30).

В Соединённых Штатах название изменили на «Эйвонли», и многие эпизоды переименовали и поменяли местами. Когда в Америке сериал вышел на VHS и DVD, его назвали «Истории из Эйвонли».

В дополнение был снят сиквел «С Рождеством, мисс Кинг!» (другое название — «Рождество в Эйвонли»), который увидел свет в 1998 году.

Сюжет 
Местом действия сериала является вымышленный маленький городок Эйвонли на острове Принца Эдуарда в начале XX века (1903—1912). Богатый отец отправляет десятилетнюю дочь Сару Стэнли к её теткам Хетти и Оливии Кинг, чтобы она какое-то время пожила с семьей её покойной матери, поскольку из-за скандала, связанного с хищением, его поместили под домашний арест. Центр внимания сериала постепенно смещается от Сары и её взаимоотношений с местными людьми к событиям вокруг семьи Кингов. Последние сезоны фокусируются на жителях Эйвонли, связанных с этой семьей. Сара Полли покинула сериал в 1994-м и появилась только как приглашенный гость в эпизодах 6-го и 7-го сезонов.

Персонажи

Основные персонажи 
 Сара Стэнли: любящая приключения 10-летняя девочка, жившая в Монреале с отцом и няней, которая должна подстроиться под более простую жизнь в Эйвонли. Её мать, Рут Кинг — сестра Хетти, Алека, Роджера и Оливии — умерла от туберкулеза, когда Сара была совсем маленькой. Когда отец Сары испытывает трудности, он на некоторое время отправляет её с няней Луизой в Эйвонли. Няня уезжает обратно, и Сара остается с незамужними тетками Хетти и Оливией в Розовом Коттедже. В последующих сезонах Сара также способствует женитьбе некоторых людей, что вызывает много споров в достаточно консервативном доме. После пятого сезона Сара покидает сериал. В середине шестого сезона она появляется вновь в одном эпизоде, и няня Луиза и тетя Хетти планируют её будущее без учёта её собственного мнения. Сара, желая стать писательницей, подает заявку в престижную школу в Париже, и тетя с няней в конце концов одобряют её план. Сара также приезжает на свадьбу Фелисити в последней серии, но уже не появляется в фильме «Рождество в Эйвонли».
 Генриетта (Хетти) Кинг: степенная, не любящая шутить учительница среднего возраста. Она старшая в семье Кингов и является её неформальным лидером. Хетти живёт в Розовом Коттедже с сестрой Оливией и племянницей Сарой. Несмотря на внешнюю сухость, она добросердечна и очень привязана к своей семье и друзьям. В последующих сезонах она прекращает преподавать и пишет книги, потом опять возвращается к преподаванию. Когда Сара уезжает в Европу, Хетти заботится о миссис Линд и близнецах, Дэви и Доре Кит. В фильме «Рождество в Эйвонли» Хетти планирует праздничный концерт с учениками, но её подводит здоровье, и Фелисити берет концерт на себя. Будучи в больнице, она узнает, что у неё раковая опухоль, и необходима срочная операция. Опухоль успешно удаляют, и Хетти приходит на концерт, полностью поправившись.
 Оливия Кинг-Дейл: младшая сестра Хетти, она более чувствительна и общительна. Больше всего внимания уделяется её общественным взаимоотношениям с другими жителями Эйвонли. Оливия устраивается на работу в местную газету и знакомится с Джаспером Дейлом, который делает фотографии для её статей. Она выходит замуж за Джаспера и переезжает из Розового коттеджа. У них рождается сын Монтгомери, и позже они удочеряют ещё одну девочку, Алишу, дочь одной из работниц на фабрике. Позже Оливия и Джаспер покупают местную фабрику и занимаются её управлением. В конце сериала после пожара на фабрике Джаспер принимает приглашение на работу от Лондонского научного общества, и они переезжают в Лондон. В фильме «Рождество в Эйвонли» Джаспер опаздывает на корабль в Эйвонли, и Оливия начинает анализировать их брак и задумываться о том, чтобы остаться в Эйвонли. Но когда Джаспер присылает ей музыкальную шкатулку на Рождество, она понимает, что всё ещё любит его, и решает вернуться в Лондон.
 Алек Кинг: дядя Сары, брат Хетти, Оливии, Роджера и матери Сары. Он фермер и живёт с семьей на ферме Кингов рядом с Розовым Коттеджем. Алек обычно более уравновешен и является голосом разума, когда Хетти становится бескомпромиссной и слишком упрямой. Это семьянин, который обожает свою жену, детей и ферму.
 Джанет Кинг: любящая жена Алека, но при этом самостоятельно мыслящая женщина. Она — мать Фелисити, Феликса, Сесили и Дэниела Кингов. У неё также есть сестра Эбигейл МакИвен.
 Фелисити Кинг-Пайк: старшая дочь Алека и Джанет. Она часто стремится брать на себя взрослые обязанности и чувствует свое превосходство по отношению к другим братьям и сестрам и Саре. На протяжении сериала она превращается из маленькой зазнайки в разумную и красивую молодую женщину. В процессе взросления она хочет стать женой, учителем, врачом, и в конце концов становится управляющей сиротского приюта Эйвонли. Начиная со второго сезона, она сближается с Гасом Пайком, который впервые её целует, и позже она принимает его предложение — но затем он теряется в море после кораблекрушения. Фелисити и Хетти отправляются на поиски и находят Гаса живым, но ослепшим. Фелисити привозит его домой и выходит за него замуж в последней серии. В фильме «Рождество в Эйвонли» Гас работает в военном департаменте в Галифаксе, а Фелисити понимает, что ждет их первого ребёнка.
 Феликс Кинг: непослушный старший сын Алека и Джанет. Предполагается, что он должен унаследовать ферму, но ему не очень нравится эта работа. Он устраивается помощником в отель «Белые пески», и достигает определенных успехов в сфере гостеприимства, мечтая даже открыть собственное кафе. Он дружит с Иззи, дочерью мистера Петтиборна, овдовевшего учителя, который заменяет Хетти после её ухода. Их дружба позже переходит в роман. В последнем сезоне, устав от стабильности, Феликс вступает на службу во флот.
 Сесили Кинг: скромная младшая дочь Алека и Джанет (её роль играют две разные актрисы на протяжении сериала). Она больше любит работу на ферме, чем старший брат Феликс, и Алек впоследствии предполагает оставить ферму ей. Сесили позже заболевает туберкулезом, и её вынуждены поместить в санаторий в Соединенных Штатах. Она полностью выздоравливает через какое-то время.
 Дэниел Кинг: младший сын Алека и Джанет, он рождается в конце второго сезона.

Второстепенные персонажи 
 Рэйчел Линд: местная сплетница и блюстительница морали. В начале сериала она живёт со своей подругой Мариллой Катберт в «Зеленых Крышах». Они берут опеку над детьми дальних родственников — Дэви и Дорой Кит. После смерти Мариллы Рэйчел остается с ними одна. Позже она переносит инсульт и переезжает сначала к сыну в Саскатун, а потом с детьми в дом Хетти Кинг, которая заботится о них. Восстановившись после инсульта, Рэйчел перерождается: она становится более свободомыслящей и хочет жить полной жизнью, пока есть возможность.
 Гас Пайк: молодой бродяга, который сначала подрабатывает на ферме Кингов, затем на фабрике. Постепенно он завоевывает уважение местных жителей. Он разговаривает с особым канадским акцентом под названием «Maritimer English». Хетти испытывает к Гасу особую симпатию, потому что видит в нём потенциал и трудолюбие, и побуждает заняться образованием. Гас позже устраивается на работу в отель «Белые пески» официантом. Он вступает в романтические отношения с Фелисити и делает предложение, но так как она хочет поступить в медицинскую школу, они решают подождать, и Гас устраивается на корабль. После кораблекрушения все полагают, что он погиб, однако через год, после непонятного звонка, Фелисити и Хетти отправляются на поиски в США и находят его ослепшим. Они привозят Гаса обратно, он переносит операцию на глазах, после чего женится на Фелисити.
 Элайза Уард: пожилая эксцентричная тётя Алека и Джанет, которая часто посещает ферму Кингов. Позже она переезжает к ним на постоянное жительство, и её острый ум и жизненная мудрость становятся незаменимыми в жизни семьи. В конце сериала она отправляется в Англию, чтобы похоронить свою старшую сестру.
 Джаспер Дейл: гениальный местный изобретатель и фотограф, который страдает заиканием и социофобией. Не без помощи Сары Стэнли ему удается преодолеть свой страх, познакомиться с Оливией и сделать ей предложение, которое она принимает. Позже она покупают местную фабрику и применяют там изобретение Джаспера, однако фабрика сгорает из-за удара молнии в конце сериала. Джаспера приглашают на работу в Лондон, и они с Оливией и сыном отправляются туда.
 Марилла Катберт: более терпимая к другим подруга Рэйчел, она заимствована из повести «Энн из Зеленых Крыш». После того, как Энн Ширли вырастает, Марилла берет на воспитание осиротевших детей её дальней родственницы Мэри Кит, Дэви и Дору. Рэйчел изначально была против, однако со временем и она привязывается к детям. После смерти Мариллы дети остаются с Рэйчел, а когда она переносит инсульт, переезжают в Розовый Коттедж к Хетти.
 Дэви Кит: осиротевший родственник Мариллы, которого она усыновила вместе с его сестрой Дорой. Дэви — шаловливый и раздражительный, часто попадает в неприятности. Он не появляется в фильме «Рождество в Эйвонли», а в фильме «Энн из Зеленых Крыш: продолжение истории» Энн Блайт сталкивается с Рэйчел Линд, которая в слезах сообщает ей, что Дэви ушёл в армию.
 Дора Кит: сестра-близнец Дэви, приехавшая вместе с ним в Эйвонли после смерти матери. В отличие от Дэви, Дора очень мила и хорошо себя ведет.
 Мюриэл Стэйси-Петтиборн: учительница, которая была назначена заведующей школами в округе. Она совсем не похожа на Хетти, и они вначале недолюбливают друг друга. Этот персонаж взят из «Энн из Зеленых Крыш». Позже Мюриэл переезжает в Эйвонли насовсем, покупает магазин у Лоусонов и выходит замуж за Клайва Петтиборна.
 Клайв Петтиборн: вдовец с тремя детьми, который приезжает в Эйвонли на работу учителем, чтобы заменить Хетти. Полковник в отставке, он чрезвычайно строг с детьми. Вскоре после его приезда выясняется, что и он, и Хетти — успешные писатели под псевдонимами. Некоторое время они помогают друг другу в написании книг. Позже ему предлагают должность суперинтенданта (заведующего школами), и он женится на Мюриэл Стэйси.
 Изольда (Иззи) Петтиборн: младшая дочь Клайва, она дружит с Феликсом Кингом, он интересуется ей в романтическом плане. Ребёнком Иззи хотела походить на отца и мечтала стать генералом Британской армии, но в процессе взросления в ней всё больше проявляются женские черты. У неё есть два брата, Морган и Артур.
 Артур Петтиборн: старший сын Клайва. Сначала он винит отца в смерти матери, но постепенно их отношения улучшаются после переезда в Эйвонли. Некоторое время Артур соперничает с Гасом за внимание Фелисити. Они, однако, после этого никак не пересекаются. Они оба присутствуют в фильме «Рождество в Эйвонли», но снова не встречаются друг с другом. Артур — мрачный, интеллектуальный и эксцентричный студент, который учится на ветеринара.
 Клара Поттс: одна из главных городских сплетниц, она часто общается с Юлайли Бьюгл. Клара также обожает Фелисити. Она исходно появляется в «Энн из Зеленых Крыш»; Марилла не любила её.
 Юлайли Бьюгл: ещё одна городская сплетница, её часто можно увидеть с Кларой Поттс или Рэйчел Линд. Она появляется в третьем сезоне.
 Пег Боуэн: сборщица трав, ведущая замкнутый образ жизни. Некоторые считают, что она ведьма. Люди её побаиваются, но она помогает детям.
 Саймон Тримэйн: владелец и управляющий отеля «Белые пески» родом из Шотландии. Хетти входит вместе с ним в долю, инвестировав в отель. Они оба привержены консерватизму. В последнем сезоне Саймон делает Хетти предложение, но в итоге они соглашаются, что лучше это отложить.
 Пьер Лапьер: шеф-повар ресторана в отеле «Белые пески». Он родом из Квебека, и специализируется на французской кухне, презрительно отзываясь об английской. Пьер проявляет особое внимание к Рэйчел Линд.

Приглашенные звёзды 
На протяжении всех 7 сезонов сериала в съемках принимали участие многие мировые знаменитости. В их числе:

 Фрэнсис Бэй
 Брюс Гринвуд
 Кристофер Ллойд
 Кристофер Рив
 Дайана Ригг
 Дайан Уист
 Юджин Леви
 Фэй Данауэй
 Джон Невилл
 Кейт Неллиган
 Мэдлин Кан
 Морин Стэплтон
 Мег Тилли
 Майкл Йорк
 Нед Битти
 Питер Койоти
 Райан Гослинг
 Шейла Маккарти
 Стокард Чэннинг
 Трит Уильямс

Место съёмок 
Сериал «Дорога в Эйвонли» снимался в городе Уксбридж в провинции Онтарио (это тот самый город, в котором Люси Мод Монтгомери жила и писала в течение десятилетия после переезда с острова Принца Эдуарда). Под Эйвонли адаптировали существующие здания, а дороги были специально покрашены под цвет красного песка на острове. Съемки также проходили в историческом музее Вестфилд во Фламборо, Онтарио. Использовалась также цифровая обработка некоторых сцен.

Релиз на DVD 
Sullivan Entertainment выпустила все 7 сезонов на DVD в 2005—2006 годах. В 2009 был начат выпуск сериала в широкоэкранном формате. На декабрь 2012 года все сезоны и сиквел были выпущены на широком экране.

Награды и номинации 
В течение 7 лет показа сериал выиграл и был номинирован на различные международные награды:
 16 номинаций на Эмми, 4 награды: За лучшую мужскую роль в драматическом телесериале, 1992 (Кристофер Ллойд), За лучшую детскую роль (1993), За лучший дизайн костюмов для сериала (1995), Лучшая приглашенная актриса в драматическом сериале (1997).
 17 номинаций на CableAce, 4 награды: Лучший драматический сериал (1991, 1993, 1994), Лучший сценарий для драматического сериала.
 18 наград Джемини: Лучшая режиссура, Лучший дизайн костюмов, Лучший саундтрек, Лучшая женская главная роль, Лучшая мужская главная роль, Лучшая приглашенная актриса, Лучшая второстепенная женская роль.

Примечания

Ссылки 
 Road to Avonlea — официальный сайт сериала
 Tales from Avonlea- официальная страница на сайте канала Дисней
 
 Museum of Broadcast Communications information on Road to Avonlea
 Дорога в Эйвонли на Л. М. Монтгомери онлайн

Телесериалы Канады
Программы телеканала CBC
Экранизации произведений Люси Мод Монтгомери
Программы телеканала Disney
Драматические телесериалы Канады